Surau bezeichnet:

 Surau, der Name eines islamisch-religiösen Versammlungsgebäudes
 Ulrich Surau (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Surau (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Surat (Begriffsklärung)